Donaghey ist der Familienname folgender Personen:
 George Donaghey (1856–1937), US-amerikanischer Politiker
 Jake Donaghey (* 1994), australischer Kanute 

Siehe auch:
 Donagh
 Donaghy
 McDonagh